Castell (folklore), een Catalaans gebruik om menselijke torens te bouwen
 Andres Valero-Castells (1973), Spaans componist, muziekpedagoog en dirigent
 Francisco José Valero-Castells (1970), Spaans componist, muziekpedagoog en dirigent
 Franciscus Castells (1876-1936), Spaans priester
 Manuel Castells (1942), Spaanse socioloog